Charlie Blackmon – giocatore di baseball statunitense
 James Blackmon – cestista statunitense
 Julian Blackmon – giocatore di football americano statunitense
 Justin Blackmon – giocatore di football americano statunitense
 Rolando Blackmon – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo panamense
 Tristan Blackmon – calciatore statunitense
 Will Blackmon – giocatore di football americano statunitense